Рене́ Э́лиз Го́лдсберри (; 2 января 1971, Сан-Хосе, Калифорния) — американская актриса, певица и автор песен. Она наиболее известна благодаря роли Эванджелин Уильямсон в мыльной опере «Одна жизнь, чтобы жить» (2003—2007), которая принесла ей две номинации на дневную премию «Эмми». С тех пор у неё были второстепенные роли в «Хорошая жена», «Закон и порядок: Специальный корпус» и «Последователи». В 2015 году она выиграла премию «Драма Деск» за роль в мюзикле «Гамильтон». В следующем году роль принесла ей «Тони» за лучшую женскую роль второго плана в мюзикле.

Личная жизнь 
Голдсберри родилась в Сан-Хосе, штат Калифорния, но выросла в Хьюстоне, штат Техас и Детройте, штат Мичиган.

С 8 декабря 2002 года она замужем за адвокатом Алексисом Джонсоном. У супругов есть двое детей — сын Бенджамин Джонсон (род. 05.05.2009) и дочь Бриэлль Джонсон (род. 15.02.2013, удочерена из Африки в 2014 году).

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Драма Деск»
Киноактрисы США